

Musica 
Captain Nemo – singolo dei Dive del 1990
Captain Nemo – singolo di Sarah Brightman del 1993
Captain Nemo – album dei The Sundowners del 1968
Captain Nemo – gruppo musicale rock spagnolo

Altro 
Captain Nemo –  fumetto della Seven Seas Entertainment
Captain Nemo: The Fantastic History of a Dark Genius – romanzo di Kevin J. Anderson del 2002